IV Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet odbyły się w dniach 8–17 grudnia 2000 roku w Rumunii. W turnieju występowało 12 zespołów.
Mistrzem Europy została Mistrzem Europy została Węgry, pokonując w finale reprezentację Ukrainy. Brązowy medal zdobyły Rosja. MVP turnieju wybrano Beátę Siti.

Faza finałowa

Nagrody indywidualne 

ZWYCIĘZCA ME 2004

Węgry PIERWSZY TYTUŁ

Końcowa klasyfikacja 

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej
2000 w piłce ręcznej
2000 w Rumunii
Piłka ręczna kobiet
Piłka ręczna w Rumunii
Zawody sportowe w Bukareszcie
Sport w Râmnicu Vâlcea